Sânnicoară se poate referi la următoarele semnificații:

 Localități din România
 Sânnicoară - localitate din județul Bistrița-Năsăud
 Sânnicoară - localitate din județul Cluj

Sânnicoară, sărbătoare creștină, pe 6 decembrie, în cinstea Sfântului Nicolae